A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Sede 1

 Sede: Plovdiv,  Bulgária
 Data: 9-13 de Abril

 Nota:  e  se retiraram da competição.
  e  foram promovidos para o Grupo II em 2009.
  e  foram rebaixados para o Grupo IV em 2009.

Sede 2
 As 8 equipes foram dividas em dois grupos, os dois melhores de cada grupo se classificam para um novo grupo, onde as duas melhores avançam para o Grupo II em 2009, os dois piores se classificam para um outro novo grupo onde as duas piores serão rebaixadas para o Grupo IV em 2009.
 Sede: Erevan,  Armênia
 Data: 7-11 de Maio

  e  foram promovidos ao Grupo II em 2009.
  e  foram rebaixados para o Grupo IV em 2009.

Grupo IV

 As 8 equipes disputarão em dois grupos, os dois melhores de cada grupo se classificam para um novo grupo, onde as duas melhores avançam para o Grupo III em 2009, 
 Sede: Erevan,  Armênia 
 Data: Semana do dia 28 de abril

 ,  e  se retiraram da competição.
 , ,  e  foram promovidos ao Grupo III em 2009.

Copa Davis de 2008